Хайен
 Хайен — посёлок в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония.
 HMS Hajen (1904) — первая шведская подводная лодка
 Подводные лодки типа «Хайен» (1954) — серия шведских дизель-электрических подводных лодок.